Die 2. Bundesliga 2010/11 war die 37. Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball. Sie begann am 20. August 2010 und endete am 15. Mai 2011 mit dem 34. und letzten Spieltag. Bereits vier Wochen zuvor wurde der erste Spieltag in der 3. Liga ausgetragen.

Die Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 19. und 25. Mai 2011 ausgetragen, die Spiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga fanden am 20. und 24. Mai 2011 statt.

Herbstmeister wurde der Aufsteiger FC Erzgebirge Aue am 1. Februar 2011, als man das Nachholspiel vom 17. Spieltag gegen den FSV Frankfurt mit 3:1 (1:0) gewann.

Am Saisonende gelang Hertha BSC als Meister der direkte Wiederaufstieg. Der FC Augsburg stieg als Zweitplatzierter erstmals in die Bundesliga auf.

Statistik

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Aufstieg 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga wurden am 19. Mai 2011 und am 25. Mai 2011 ausgetragen.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Abstieg 

In den beiden Relegationsspielen trafen der Tabellensechzehnte der 2. Bundesliga VfL Osnabrück und der Tabellendritte der 3. Liga Dynamo Dresden aufeinander.

|-
| colspan="5" | Damit ist Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga aufgestiegen.
|}

Torschützenliste

Spielstätten

Anstoßzeiten 

In der Saison 2010/11 werden die einzelnen Begegnungen eines Spieltages üblicherweise wie in der Vorsaison angepfiffen:

 Freitag um 18:00 Uhr drei Spiele
 Samstag um 13:00 Uhr zwei Spiele
 Sonntag um 13:30 Uhr drei Spiele
 Montag um 20:15 Uhr ein Spiel

Hinzu kommen mehrere Ausnahmeregelungen: Unmittelbar im Anschluss an die Abstellungsperioden der FIFA für Nationalspieler (bis zu sechsmal pro Saison) wird ein Freitagsspiel um 18.00 Uhr auf Freitag Abend um 20:30 Uhr gelegt.

Einzelnachweise 

2010/11
Fußballsaison 2010/11